Long Lake (Dacota do Sul)
Long Lake (Illinois)
Long Lake (Minnesota)

Desambiguações de topônimos